Robert Kinkhammer (né le  à Lethbridge, dans la province de l'Alberta, au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évolue au poste d'ailier gauche.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2003-2004 || Hurricanes de Lethbridge || LHOu || 25 || 2  || 3  || 5  || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005 || Hurricanes de Lethbridge || LHOu || 72 || 14 || 12 || 26 || 81 || 5  || 0  || 1  || 1  || 4
|-
| 2005-2006 || Hurricanes de Lethbridge || LHOu || 35 || 5  || 7  || 12 || 15 || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || Thunderbirds de Seattle || LHOu || 32 || 3  || 5  || 8  || 37 || 7  || 0  || 1  || 1  || 6
|-
| 2006-2007 || Thunderbirds de Seattle || LHOu || 1  || 0  || 0  || 0  || 9 || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || Winter Hawks de Portland || LHOu || 37 || 23 || 19 || 42 || 70 || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || Wheat Kings de Brandon || LHOu || 28 || 10 || 21 || 31 || 29 || 11 || 4  || 4  || 8  || 22
|-
| 2007-2008 || Admirals de Norfolk || LAH || 66 || 12 || 12 || 24 || 41 || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || IceHogs de Rockford || LAH || 76 || 15 || 18 || 33 || 32 || 4  || 0  || 1  || 1  || 0
|-
| 2009-2010 || IceHogs de Rockford || LAH || 72 || 10 || 14 || 24 || 38 || 4  || 1  || 1  || 2  || 7
|-
| 2010-2011 || IceHogs de Rockford || LAH || 76 || 17 || 29 || 46 || 63 || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Blackhawks de Chicago || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || IceHogs de Rockford || LAH || 18 || 2 || 4 || 6 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Senators de Binghamton || LAH || 35 || 12 || 23 || 35 || 30 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 15 || 0 || 2 || 2 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Pirates de Portland || LAH || 53 || 14 || 30 || 44 || 36 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Coyotes de Phoenix || LNH || 22 || 5 || 6 || 11 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Coyotes de Phoenix || LNH || 72 || 11 || 9 || 20 || 19 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 19 || 3|| 0|| 3|| 4|| - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 10|| 1|| 2|| 3|| 0|| - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Oilers d'Edmonton || LNH || 40|| 1|| 2|| 3|| 23|| - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Oilers d'Edmonton || LNH || 14 || 1 || 0 || 1 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Condors de Bakersfield || LAH || 27 || 14 || 10 || 24 || 36 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || HK Dinamo Minsk || KHL || 47 || 21 || 17 || 38 || 65 || 5 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 2017-2018 || HK Dinamo Minsk || KHL || 7 || 1 || 1 || 2 || 27 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Ak Bars Kazan || KHL || 42 || 7  ||	13 || 	20 || 32  ||19 ||3 || 5|| 8||10
|-
| 2018-2019 || Ak Bars Kazan || KHL || 57|| 19||	5|| 24|| 79|| 4|| 1|| 0|| 1|| 8
|-
| 2019-2020 || Avangard Omsk || KHL ||44|| 12 || 15 ||27 || 57 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021|| HK Dinamo Minsk || KHL || 31|| 15|| 11|| 26|| 38|| 5|| 0 || 0 || 0 || 8
|-
| 2021-2022 || HK Dinamo Moscou || KHL ||41|| 6|| 10|| 16|| 28|| 4|| 0|| 1|| 1|| 2

| 193 || 22 || 21 || 43 || 64 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

|-
| 2018 || align=left| || align=left|Jeux olympiques || 6 || 0 || 2 || 2 || 2 || align=left| Médaille de bronze

Notes et références 

Naissance en août 1986
Naissance à Lethbridge
Joueur international canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Coyotes de Phoenix
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Hurricanes de Lethbridge
Joueur des Thunderbirds de Seattle
Joueur des Winterhawks de Portland
Joueur des Wheat Kings de Brandon
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Coyotes de l'Arizona
Joueur des Condors de Bakersfield (LAH)
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé de bronze olympique canadien
Joueur du HK Dinamo Minsk
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur de l'Avangard Omsk
Champion de la Coupe Gagarine